Kaffa peut désigner :
 Kaffa, une province du sud-ouest de l'Éthiopie,
 Kaffa, peuple et nom de la langue de cette région.
 Kaffa, le nom traditionnel donné à plusieurs étoiles.